Михаи́л Ива́нович Ряза́нцев:
 Рязанцев, Михаил Иванович (1781 — после 1855) — Вятский городской голова (в 1835—1838 гг.).
 Рязанцев, Михаил Иванович (род. 1955) — протоиерей Русской православной церкви, председатель Церковного суда при Епархиальном совете города Москвы.